Грана́та — многозначное слово:
 Граната — взрывчатый боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и техники противника:
 Ручная граната — граната, предназначенная для метания рукой.
 Винтовочная граната — надкалиберный боеприпас, выстреливаемый из дула винтовки.
 Артиллерийская граната — разрывной артиллерийский снаряд для полевых орудий в XVII—XIX веках.
 Граната — просторечное название шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).

Фамилия 
 Граната, Грациелла (род. 1941) — итальянская актриса.
 Граната, Рокко (род. 1938) — бельгийский певец итальянского происхождения, аккордеонист и автор песен.

См. также 
 Гранат (значения)
 Гранада (значения)
 Гранта (значения)